Яна Палласке (; , Берлін, Німеччина) — німецька актриса та співачка.

Найбільш відома за роллю Ніни у фільмах «Чоловіки серця» та «Чоловіки серця і велика велика любов». Також з 2002 до 2007 року входила до складу музичного рок-гурту Spitting Off Tall Buildings.

Фільмографія

Дискографія 

 2005: Spitting Off Tall Buildings
 2007: Good Night And Good Luck

Джерела 

 Офіційний сайт 
 Профіль на imdb 

Кіноактори XXI століття
Німецькі акторки
Німецькі співачки
Акторки за алфавітом
Уродженці Берліна